Карл Талло (; в Русской армии — Карл Фомич [Томасович] Талло; 5 [17] февраля 1891 — 24 апреля 1942) — офицер Русской императорской армии, полковник Эстонской армии, участник Первой мировой войны и Освободительной войны в Эстонии. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени и Креста Свободы I класса 3-й степени.

Биография 
Карл Талло родился 5 февраля 1891 года на хуторе Ператсе (волость Тали, приход Саара, Перновский уезд) в семье Томаса Талло (1844—1923) и Кадри (урож. Саар; 1850—1926). Учился в Перновской гимназии.

В 1912 году поступил во Владимирское военное училище, после окончания которого 12 июля 1914 года произведён в подпоручики, со старшинством с 6 августа 1913 года, с назначением в 1-й Финляндский стрелковый полк. Прибыв в полк, назначен младшим офицером в 5-ю роту.

После начала Первой мировой войны воевал в Восточной Пруссии. 5 ноября 1914 года в бою у деревни Гросс-Штренгель (, временно командуя своей ротой, получил ранение. С мая 1915 года временно командовал 8-й ротой, с августа — 10-й ротой, а с октября того же года — 1-м батальоном своего полка. 18 октября 1915 года получил контузию.

Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:

В декабре 1915 года назначен начальником полковых команды конных разведчиков и полицейской команды. В январе — марте 1916 года временно исправлял должность полкового адъютанта. 30 августа 1916 года произведён в поручики, со старшинством с 19 июля 1915 года, а 20 октября — в штабс-капитаны, со старшинством с 12 июня 1916 года.

В апреле 1917 года назначен начальником команды связи при штабе 1-й Финляндской стрелковой дивизии, одновременно в апреле — июне исправлял должность старшего адъютанта штаба дивизии. В октябре 1917 года поступил в Николаевскую академию Генерального штаб, 1-й курс которой окончил в феврале 1918 года. Из-за перехода академии в ведение РККА, прекратил обучение в ней и уехал в Эстонию.

Вступил в Эстонскую армию, в рядах которой принял участие в Освободительной войне. 21 ноября 1918 года зачислен в 6-й пехотный полк, где 30 ноября назначен командиром 1-го батальона. В феврале 1919 года назначен помощником командира полка, а в мае — командиром полка. 5 июля 1919 года произведён в капитаны, со старшинством с 12 июня 1917 года.

21 декабря 1919 года произведён в подполковники, со старшинством с 26 октября того же года (в ноябре 1922 года переименован в колонель-лейтенанты, 8 апреля 1924 года установлено старшинство с 28 июня 1918 года). 31 декабря 1919 года назначен исправлять должность начальника штаба 3-й дивизии. Принимал участие в боях против частей ландесвера и Красной армии на юге Эстонии и севере Латвии, в районе Пскова и Нарвы. За заслуги в Освободительной войне награждён Крестом Свободы I класса 3-й степени.

В июле 1920 года назначен командиром 6-го пехотного полка, с сентября — 3-го пограничного стрелкового батальона, а с декабря того же года — начальником инспекторского отделения Распорядительного управления Военного штаба. В сентябре 1921 года назначен начальником штаба бригады бронепоездов и в то же время — временно исправляющим должность командира бригады.

В 1923—1924 годах прошёл обучение на Информационных курсах. С августа 1923 года — исправляющий должность командира 1-го полка бронепоездов, с 1 августа 1925 года — командир полка. Одновременно с июля 1924 до января 1928 года и с сентября 1929 до октября 1930 года являлся начальником Тапаского гарнизона.

С января 1928 по сентябрь 1929 года обучался в Высшей военной школе, где был выбран старостой курса и председателем офицерского собрания. 24 февраля 1928 года произведён в полковники (колонели).

В октябре 1930 года назначен исправлять должность начальника штаба 1-й дивизии. Вскоре вновь назначен командиром 1-го полка бронепоездов и, с октября 1931 года, — начальником Тапаского гарнизона. 5 марта 1934 года переведён в резерв чинов при штабе Сил обороны, а 1 октября того же года уволен со службы.

После отставки проживал в Таллине, а с 1936 года — в Пярну, где работал руководителем работ в ремонтной мастерской М. Сейлера. С лета 1940 года — директор Пярнуской авторемонтной мастерской.

14 июня 1941 года арестован органами НКВД и этапирован в СевУралЛаг. 3 апреля 1942 года по статьям § 58-4 и 58-10 приговорён к смертной казни. Расстрелян 24 апреля 1942 года.

Награды 
За время службы Карл Талло был удостоен наград:

Российская империя
 Орден Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость» (приказ 10-й армии, утверждено высочайшим приказом 16 апреля 1915 года)
 Орден Святого Станислава III степени с мечами и бантом (приказ 10-й армии, утверждено высочайшим приказом 3 мая 1915 года)
 Орден Святой Анны III степени с мечами и бантом
 Орден Святого Георгия IV степени (приказ 11-й армии № 249 15 июня 1915 года, утверждено высочайшим приказом 1 сентября 1915 года)
 Орден Святого Станислава II степени с мечами (приказ главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта, утверждено высочайшим приказом 3 августа 1916 года)
 Орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом

Эстония
 Крест Свободы I класса 3-й степени (13 мая 1921 года)
 Орден Орлиного креста III степени (22 февраля 1934 года)
 Белый крест Союза обороны III степени (1931)
 Медаль «В память Освободительной войны»

Другие государства
 Военный орден Лачплесиса III степени (Латвия, LKOK nr.3/905 21 января 1921 года)
 Памятный знак Освободительной войны Латвии
 Медаль "В память 10-летия Освободительной войны Латвийской Республики
 Орден Возрождения Польши III степени (Польша)

Семья 
Карл Талло был трижды женат.

22 ноября (5 декабря) 1915 года в Москве женился на Вере-Беатрисе Хахр (; 7 декабря 1893 — 20 февраля 1919). 30 июня 1917 года родилась дочь Антонина-Татьяна (замужем за Олавом Леллепом, умерла 12 июня 1944 года в Стокгольме).

Второй раз женился 20 августа 1920 года в Ревеле на Карин Мянс (; 22 апреля 1902 — 1941). Развелись 24 апреля 1937 года. 19 января 1926 года родился сын Юрий (умер 17 июля 1944 года в Таллине).

Третья жена, с 21 октября 1939 года, — Маргарита Пржиалговская (род. 1901). В этом браке детей не было.

Литература 
 Jaak Pihlak. Karutapjad ja Vabaduse risti vennad. — Viljandi, 2010. — P. 212—213. — ISBN 978-9949-21-166-1.
 Eesti Vabadusristi kavalerid. — Tallinn, 1935. — P. 308.

Ссылки 
 
 
 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Эстонской освободительной войны
Штабс-капитаны
Военные Эстонии
Репрессированные в СССР
Заключённые СевУралЛага
Умершие в ГУЛАГе